Кара Хорган (, род. 1984) — британская актриса театра, кино и телевидения. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Мальчик в полосатой пижаме» и «Смерть Сталина».

Биография 
Кара Хорган занималась в драматическом центре Лондона. Снималась в рекламе McDonald’s, Rightmove, Spec Savers.

Дебютировала в кино в 2004 году с эпизодической ролью в фильме «Распутник». Первой заметной ролью стала Мария в фильме «Мальчик в полосатой пижаме». С тех пор снялась более чем в 30 фильмах и телесериалах.

С 2008 года также играет в театральных постановках «Королевского национального театра», театра «Бристол Олд Вик» и других. Первой её работой стала главная роль в постановке «Гедда» театра «Гейт».

В 2016 году снялась в клипе группы Years & Years «Desire».

В 2017 году сыграла Лидию Тимашук в фильме «Смерть Сталина».

Фильмография

Примечания

Ссылки